Museo de la Electricidad puede referirse a:

 Museo de la Electricidad de Lisboa en Portugal.
 Museo de la Electricidad de Lima en Perú.
 Museo de la Electricidad en La Coruña, España.